

Lokalizacje

Niemcy 
 Hochheim – dzielnica Erfurtu
 Hochheim – dzielnica Wormacji
 Hochheim – część gminy (Ortsteil) Nessetal w kraju związkowym  Turyngia, w powiecie Gotha

Stany Zjednoczone 
 Hochheim – miejscowość

Zobacz też 
 Hochheim am Main
 Höchheim